Тевтрант (, Teuthras) в гръцката митология може да се отнася за:

 Тевтрант, владетел на Тевфрания в Мизия
 Тевтрант (цар на Фригия), баща на Текмеса
 Тевтрант (ахеец), гръцки участник в Троянската война
 Тевтрант (син на Агамемнон)
 Тевтрант (син на Пандион)
 Тевтрант (Атина), епоним на Тевтрона в Лакония
 Тевтрант (баща на Евригона)
 Тевтрант (баща на Аксил)
 Тевтрант (троянец), троянски участник в Троянската война